Czwarte zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się 11 sierpnia w Courchevel.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał reprezentant Słowenii Timi Zajc, który oddał najdalszy skok zawodów. Drugie miejsce o trzy dziesiąte punktu gorszy znalazł się Niemiec Karl Geiger. Trzeci był Robert Johansson. Wszyscy reprezentanci gospodarzy pomyślnie przebrnęli przez kwalifikacje. Spośród reprezentantów Polski tylko Bartosz Czyż nie uzyskał awansu, co związane jest z dyskwalifikacją za nieprzepisowy kombinezon. Kwalifikacje odbyły się w całości z trzynastej platformy startowej.

Konkurs indywidualny wygrał po raz pierwszy w swojej karierze reprezentant Rosji Jewgienij Klimow. O ponad pięć punktów za nim na drugiej pozycji sklasyfikowany został Austriak Daniel Huber. Miejsce na podium uzupełnił Roman Koudelka, straciwszy do zwycięzcy równo dwanaście punktów. Jedynym z polskich zawodników, który zdołał zdobyć punkt był sklasyfikowany na trzydziestej pozycji Przemysław Kantyka, który podobnie jak Naoki Nakamura został zdyskwalifikowany w drugiej serii za nieprzepisowy kombinezon. Z tego samego powodu ale w pierwszej serii konkursowej zdyskwalifikowani zostali Tomasz Pilch wraz z Michaiłem Nazarowem. Zawody przeprowadzone zostały z belek od szesnastej do dwudziestej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Courchevel był Franck Salvi oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Miran Tepeš.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 10 sierpnia 2018

Konkurs indywidualny – 11 sierpnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Courchevel
2018 we Francji